Sebranice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sebranice, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Sebranice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale